Concept art är illustrationer som presenterar en idé, ett projekt eller ett verk.

Concept art används ofta i utveckling och tidig marknadsföring av bland annat datorspel, filmer eller byggprojekt.

Referenser 

Formgivning
Illustratörer
Marknadsföring
Industridesign